Jméno a příjmení Walter Davis nosí více osobností:

 Walter Davis (hudebník) (1912–1963) – americký bluesový zpěvák a klavírista
 Walter Davis (atlet) (* 1979) – americký atlet
 Walter Davis (basketbalista) (* 1954) – americký basketballista
 Walter Davis (fotbalista) (1888–1937) – velšský fotbalista
 Walter Davis, Jr. (1932–1990) – americký klavírista